Ana de Armas – attrice e modella cubana
 Erick de Armas – scrittore cubano
 Eugenia de Armas – sciatrice nautica argentina
 José de Armas – ex tennista venezuelano
 María Victoria de Armas – sciatrice nautica argentina